Robert Armstrong (1890-1973), attore statunitense
 Theodore Robert Armstrong, detto Bob (1933-2016), cestista statunitense
 Joseph Melton James, meglio conosciuto come Bob Armstrong (1939-2020), wrestler statunitense